Dobrujevac je lahko:
 Dobrujevac, Aleksinac (Srbija)
 Dobrujevac, Boljevac (Srbija)